Крутнев — название населённых пунктов на Украине:

 Крутнев — село в Хмельницком районе Винницкой области. 
 Крутнев — село в Кременецком районе Тернопольской области.